Takuya An Cafe
 (94884) Takuya,  astéroïde de la ceinture principale